

Pessoas
William Miles Maskell

Localidades

Maskell (Nebraska)

Desambiguações de sobrenomes